El nombre de jardín botánico de Santa Catalina puede designar varios jardines botánicos:

 Jardín botánico de Santa Catalina, situado en Nancy, Francia.
 Jardín botánico de Santa Catalina, situado en Trespuentes, Álava, España.